Sandön kan avse:

Finland 

 Sandön (Föglö, Åland), 
 Sandön, Dragsfjärd, Åboland, 
 Sandön, Kyrkslätt, Nyland, 
 Sandön (vid Pellinge, Borgå), Nyland, 
 Sandön (vid Hasselö, Borgå), Nyland,

Sverige 

 Sandön, Luleå, Norrbotten, 
 Sandön (naturvårdsområde), Sotenäs kommun, 
 Sandön, Värmdö, Stockholms skärgård, 
 Sandhamn, ett samhälle på Sandön, 
 Sandön, Tössbo, Åmåls kommun,

Se även
Sandö
M/S Sandön

Gotska Sandön
Jävre Sandön

Robotskapade Finlandförgreningar